André Rousseaux (1896-1973) – giornalista, critico letterario e saggista francese
 Hélène Rousseaux (1991) – pallavolista belga
 Tomas Rousseaux (1994) – pallavolista belga